Анискин — фамилия.

Известные носители 
 Анискин, Александр Дмитриевич (1918—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии старший лейтенант.
 Анискин, Владимир — микроминиатюрист, входит в десятку мастеров мира.
 Анискин, Евгений Дмитриевич (1925—2002) — советский художник, журналист, общественный деятель.
 Анискин, Михаил Александрович (1922—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии лейтенант.

 Анискина, Ксения Андреевна (род. 1997) — российская футболистка.

Вымышленные персонажи 
 Анискин, Фёдор Иванович — литературный и кинематографический персонаж, милиционер, главный герой повести и рассказов Виля Липатова и их экранизаций — «Деревенский детектив», «Анискин и Фантомас» и др.

Примечания